Pedro Gómez Barroso puede referirse a varios eclesiásticos españoles del siglo XIV, emparentados entre sí, cuyos episcopados han sido frecuentemente confundidos en la historiografía:

 Pedro Gómez Barroso de Sotomayor (? - 1345), obispo de Cartagena y cardenal;
 Pedro Gómez Gudiel Barroso (fl. 1355), obispo de Segovia; 
 Pedro Gómez de Albornoz Barroso (c. 1322-1374), obispo de Sigüenza, Coímbra, Lisboa y Sevilla y cardenal;
 Pedro Gómez Barroso o Pedro de Toledo (c. 1331-1390), obispo de Osma, Cuenca y Sevilla.